Спортивный сезон 1901/02 годов был 31-м сезоном соревновательного футбола в Англии.

Изменения лиги 
Клубы «Донкастер Роверс» и «Бристоль Сити» заменили в Футбольной лиге «Уолсолл» и «Нью-Брайтон Тауэр».

«Бертон Юнайтед» был образован в результате слияния «Бертон Свифтс» с бывшей командой лиги, «Бертон Уондерерс».

«Бристоль Сити» стал первой не лондонской командой Южной лиги.

События 
 9 января 1902 года — «Ньютон Хит», манчестерский клуб второго дивизиона, находится на грани закрытия и исключения из Футбольной лиги после получения приказа о прекращении деятельности. Клуб задолжал 2600 фунтов стерлингов.
 28 апреля 1902 года — «Ньютон Хит» после спасения новым владельцем, Джоном Генри Дэйвисом, переименован в Манчестер Юнайтед.

Победители 

Примечания = В скобках указано количество раз, когда клуб становился победителем. * означает новый рекорд соревнований

Футбольная лига

Первый дивизион

Второй дивизион

Примечания

Литература 
 

Футбол в Англии в сезоне 1901/1902